Coquimatlán (plaats), plaats in Mexico
 Coquimatlán (gemeente), gemeente in Mexico